Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Doug Eisenman e Tom Mercer che hanno battuto in finale Brian Joelson e Ted Scherman 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Francisco Montana /  Daniel Vacek (primo turno)
 Mark Knowles /  Nicolás Pereira (semifinali)

 Brian Joelson /  Ted Scherman (finale)
 Maurice Ruah /  Mario Tabares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1992